

Communes en Roumanie 
 Valea Mare (Covasna) dans le județ de Covasna
 Valea Mare (Dâmbovița) dans le județ de Dâmbovița
 Valea Mare (Olt) dans le județ d'Olt
 Valea Mare (Vâlcea) dans le județ de Vâlcea